Бернам има више значења:
 Бернам (Илиноис)
 Бернам (Пенсилванија)